Ел Гринго има више значења:

 Ел Гринго (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гринго, Ранчо де Луна (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гринго (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Гринго (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гринго, Лас Хунтас (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гринго (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гринго, Серо Бланко (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гринго (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гринго (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гринго (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику